RMS Ausonia ist der Name folgender Schiffe:

 Ausonia (Schiff, 1909), Schiff der Reederei Cunard Line
 Ausonia (Schiff, 1922), Schiff der Reederei Cunard Line
 Ausonia (Schiff, 1957), Schiff der Reederei Adriatica di Navigazione